Димо Вълев (по прякор Кангата) е бивш български футболист, нападател. Той е голмайстор на Светкавица (Търговище) за всички времена. В 289 официални мача с екипа на „мълниеносците“ е отбелязал 105 гола, като в „Б“ група само за три сезона е вкарал 69 гола. Поставя голов рекорд като само за едно полувреме отбелязва 6 гола. Първият му мач със Светкавица е през есента на 1959 г. Страшилището за всички вратари в „Б' групата се откроява със своята резултатна и технична игра, с резкия си демараж по фланговете, с хитроумните си финтове и творения на зелената сцена, на която е бил истински магьосник.

Футболисти на Светкавица (Търговище)
Български футболисти